Лос Ерманос има више значења:

 Лос Ерманос, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Ерманос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Ерманос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Ерманос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику